Bart Slegers, Nederlands acteur
 Bercy Slegers, Belgisch politica
 Geeraard Slegers, Belgisch syndicalist en politicus
 Liesbet Slegers, Belgisch schrijfster en illustratrice
 Lieve Slegers, Belgisch atlete
 Marlies Slegers, Nederlands schrijfster
 Piet Slegers, Nederlands kunstenaar
 Renée Slegers, Nederlands voetbalster
 Saskia Slegers, Nederlands dj
 Thijs Slegers, Nederlands sportjournalist en persvoorlichter
 Toon Slegers, Nederlands beeldhouwer

Nederlandse of Vlaamse achternaam